Эдуард Тольдра-и-Солер (; 7 апреля 1895, Вильянуэва-и-Жельтру, Барселона — 31 мая 1962, Барселона) — испанский скрипач, дирижёр и композитор.

Учился в Барселонской консерватории у Льюиса Мильета, Рафаэля Галвеса и Антони Николау, окончив курс с отличием в 1912 г. В 1911—1921 гг. первая скрипка в Квартете Возрождения (). С 1923 г. занимался преподавательской деятельностью, в 1924—1934 гг. руководил любительским оркестром, составленным, главным образом, из студентов. В 1920-30-е гг. неоднократно дирижировал оркестром Пабло Казальса. В 1941 г. получил предложение возглавить создававшийся Национальный оркестр Испании, однако отказался от него. В 1944 г. возглавил новосозданный Муниципальный оркестр Барселоны (первый концерт состоялся 31 марта) и руководил им до самой смерти.

Среди основных произведений Тольдры — одноактная опера «Майский кувырок» (; 1927), одна из первых опер на каталанском языке (либретто Джозепа Карне), а также симфоническая, камерная, театральная музыка.

Скрипачи Испании
Дирижёры Испании
Композиторы Испании
Академические музыканты Испании
Персоналии:Каталония
Родившиеся в 1895 году
Родившиеся 7 апреля
Умершие в 1962 году
Умершие 31 мая
Персоналии по алфавиту